Кутьино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кутьино — деревня в Волоколамском районе Московской области;
 Кутьино — деревня в городском округе Подольск Московской области;
 Кутьино — село в Новобурасском районе Саратовской области.